Евгений Васильевич Спекторский (15 октября 1875, Острог — 3 марта 1951, Нью-Йорк) — русский правовед и социальный философ, профессор Императорского Варшавского университета, декан юридического факультета и ректор Киевского университета.

Биография 
Родился в семье мирового судьи. Мать — швейцарского происхождения, благодаря ей с детства хорошо знал французский и немецкий языки. Окончил гимназию в Радоме.

В 1898 году окончил юридический факультет Императорского Варшавского университета. После окончания университета был оставлен при кафедре государственного права для подготовки к профессорскому званию. Степень кандидата права получил за работу «Жан Жак Руссо как политический писатель». В 1901—1903 годах был в научной командировке за границей, стажировался в университетах Па­ри­жа, Бер­ли­на, Гёт­тин­ге­на и Гей­дель­бер­га.

С 1913 года — профессор киевского Университета Св. Владимира. В 1918 году был избран деканом юридического факультета, а позднее ректором Киевского университета. В 1919 году переехал в Одессу на подконтрольный белым Юг России.

В 1920 году эмигрировал. Жил в Чехословакии, где был преподавателем Русского юридического факультета в Праге. Затем переехал в Югославию, где был профессором Белградского университета и Люблянского университета (1930—1945). В 1934 году был избран член-корреспондентом Сербской Королевской академии наук.

После окончания второй мировой войны переехал в США. С 1947 года — профессор православной Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. Первый председатель Русской академической группы в США.

Скончался в Нью-Йорке 3 марта 1951 года.

Сочинения 
 К вопросу о систематизации в обществоведении. Варшава, 1903;
 Органическая теория общества. Варшава, 1904;
 Очерки по философии общественных наук. Варшава, 1907;
 Эргард Вейгель, забытый рационалист XVII века. Варшава, 1909;
 Физицизм в общественной философии XVII в. Ярославль, 1909;
 Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1. Варшава, 1910; Т. 2. Киев, 1917;
 А. Л. Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911;
 Понятие общества в античном мире. Этюд по семантике обществоведения. Варшава, 1911;
 Белинский и западничество. Варшава, 1912;
 К вопросу о системе «Духа законов» Монтескье и её философских источниках. Ярославль, 1912;
 К спору о философии права. М., 1914;
 Естественное право у протестантских авторов XVI века. Ярославль, 1914;
 Происхождение протестантского рационализма. Варшава, 1914;
 Протестантство и рационализм в XVI и XVII столетиях. Варшава, 1914;
 Номинализм и реализм в общественных науках. М., 1915;
 Пособия к лекциям по истории философии права. Саратов, 1916;
 Теория солидарности. М., 1916;
 Что такое конституция? М., 1917;
 Проблема социальной физики в XVII в. Т. 1, 2. Варшава, 1917;
 Государство. 1918;
 Христианство и культура. 1925;
 Начала науки о государстве и обществе. 1927;
 Чехов. Белград, 1930;
 Государство и жизнь. 1931;
 История социальной физики. (2 тома, 1932 и 1938, на словен. яз.);
 Либерализм. Любляна, 1935.

Литература 
 
 Михальченко С. И. Документы Е. В. Спекторского в Архиве Института Восточной Европы Бременского университета // Отечественные архивы. — 2011. — № 6. — С. 64—68.
 Михальченко С. И., Ткаченко Е. В. Евгений Васильевич Спекторский // Вопросы истории. — 2013. — № 1. — С. 31—53.

Ссылки 
 Е. В. Спекторский-философ и культуролог
 Проблема социальной физики в XVII столетии. T. 1, Новое мировоззрение и новая теория науки
 Профиль на сайте Сербской академии наук 

Преподаватели вузов Праги
Ректоры Киевского университета
Правоведы Российской империи
Философы России
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Преподаватели Белградского университета
Преподаватели Люблянского университета
Академики Сербской академии наук и искусств
Русские эмигранты первой волны в США
Преподаватели вузов США
Историки русской эмиграции